Az 1998-as férfi vízilabda-világbajnokságot az úszó-világbajnokság keretében rendezték meg Perthben, Ausztráliában. A vízilabdatorna férfi mérkőzéseit január 9. és január 18. között játszották.

A tornát a spanyol csapat nyerte, amely a döntőben Magyarországot győzte le.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek a 13–16. helyért mérkőzhettek egy külön csoportban.

A középdöntőben az A- és B, valamint a C- és D csoport továbbjutott csapatai újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.

A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 Magyar Sportévkönyv 1999; Aréna 2000;

Kapcsolódó szócikkek 
 1998-as női vízilabda-világbajnokság

F1998
Világbajnokság F